Cotó, também conhecido como estilete, designa uma arma branca que não tem o cabo ou empunhadura.

Essa arma branca geralmente é elaborada em prisões ou em situações de sobrevivência, como por exemplo num naufrágio, em que se recomenda nos manuais de sobrevivência ou primeiros socorros; quando se consegue adquirir um pedaço de pedra, concha, metal, madeira, ou outro material similar resistente, e atavés de afiações em pedra se fabricam a ponta e lâmina ou lâminas para cortar carnes, tecidos, caçar e até em alguns casos extremos operações cirúrgicas de emergência; utilização como se fosse um bisturi, em situação de risco e emergência. Sendo portanto, uma arma branca de fabricação artesanal singela.

Quando se opta por fabricar o cabo ou a empunhadura, costuma-se fazer esse cabo ou empunhadura do cotó, com tiras de tecido, tiras de couro ou outro material similar e mais moderno, alguns são embutidos em racha de madeira, em alguns casos, quando esse cotós forem de metais, pedra e não de madeira.

Em casos de necessidade e também para a caça de animais maiores, usa-se o cotó em cabos ou empunhaduras de maior comprimento, como se fossem lanças de combate.

Armas brancas
Armas medievais